Ekhofplatz steht für:
 Ekhofplatz (Berlin), siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Köpenick #Ekhofplatz
 Ekhofplatz (Gotha), siehe Liste der Kulturdenkmale in Gotha #Bauliche Gesamtanlagen
 Ekhofplatz (Schwerin)